Стоун има више значења:

Географија 

 Округ Стоун (Арканзас)
 Округ Стоун (Мисисипи)
 Округ Стоун (Мисури)

Људи 

 Џералд Стоун британски је слависта.